Weidengraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Weidengraben (Trier), Siedlung im Ortsbezirk Kürenz der kreisfreien Stadt Trier, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Weidengraben (Aisch), linker Zufluss der Aisch gegenüber der Pulvermühle, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weidengraben (Ehebach) – zwei Zuflüsse des Ehebachs im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern; flussabwärts:
 Weidengraben (Ehebach, Langenfeld), rechter Zufluss in Langenfeld
 Weidengraben (Ehebach, Stübach), linker Zufluss vor Stübach, Gemeinde Diespeck
 Weidengraben (Gräbenbach), rechter Zufluss des Gräbenbachs (zur Alten Ammer, zur Rott, zum Ammersee) bei Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Weidengraben (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach nach Elsenfeld, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Weidengraben (Sendelbach), linker Zufluss des hier noch Möstenbach genannten Sendelbachs (zum Main-Donau-Kanal/rechten Regnitzarm vor Bamberg) bei Geisfeld, Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Weidengraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Lauter, zur Itz) im Goldbergsee Coburg bei Beiersdorf bei Coburg, kreisfreies Coburg, Bayern
 Weidengraben (Waldbüttelbrunner Aubach), linker Zufluss (auf dem Hauptstrang) des Waldbüttelbrunner Aubachs (zum Aalbach, zum Main) bei Waldbüttelbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Weidengraben (Wolfgraben), linker Zufluss des Wolfgrabens (zum Ammersee) bei Rieden am Ammersee, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Weidengraben (Wormersdorfer Bach),  linker Zufluss des Wormersdorfer Bachs (zur Swist) bei Wormersdorf, Stadt Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Weidenbach
 Weidgraben